Патая Оупън 2014 е 24–тото издание на Патая Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2014. Провежда се в Патая, Тайланд от 27 януари до 2 февруари 2014 г.

Сингъл 
Мария Кириленко е шампионката от 2013 г., но тя решава да не участва през 2014.

Екатерина Макарова печели титлата, побеждавайки Каролина Плишкова във финала с 6 – 3, 7 – 6(9 – 7).

Поставени тенисистки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Кимико Дате-Крум и Кейси Делакуа са шампионките от 2013 г., но Делакуа не участва през 2014. Дате-Крум играе заедно с Айла Томлянович, но губят от Алла Кудрявцева и Анастасия Родионова в четвъртфиналите.

Шуай Пън и Джан Шуай вдигат трофея след като надиграват Кудрявцева и Родионова във финалния двубой с 3 – 6, 7 – 6(7 – 5), [10 – 6].

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2014
Патая Оупън